Josa (cognom), cognom de notable presència a Lleida, Saragossa, Madrid, Lleó, Tarragona i València
 Toponímia:
 Josa (Aragó), municipi de la província de Terol i de la comarca de Cuencas Mineras 
 Jòsa, municipi francès, al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Josa de Cadí, poble a la cara sud de la Serra del Cadí, constituït com a entitat municipal descentralitzada del municipi de Josa i Tuixén
 Josa i Tuixén, municipi de la comarca de l'Alt Urgell 
 Cal Josa, casa pairal a Belianes (l'Urgell) 
 Casal dels Josa, edifici gòtic de Montblanc 
 Castell de Josa, castell del poble de Josa de Cadí, al municipi de Josa i Tuixén (Alt Urgell) 
 Torre del Josa, mas al municipi de Miralcamp a la comarca del Pla d'Urgell 
 Biografies:
 Bernat de Josa i de Cardona (Castell de Madrona, ? — Vic, 1575), eclesiàstic, fill de Guillem de Josa, senyor de Madrona 
 Francesc Josa Patermán o Paco Josa (Barcelona, 1946), pilot d'automobilisme català
 Francesc de Josa i d'Agulló (Barcelona, ~1671 – Viena, 1730), eclesiàstic català 
 Isabel de Josa (Lleida, 1490 - Vercelli, Itàlia, 1564), humanista i predicadora catalana, protectora d'Ignasi de Loiola
 Jaume Josa i Llorca (Barcelona, 1945 - 2012), biòleg i historiador de la ciència català 
 Lola Josa, filòloga i professora universitària catalana especialista en la relació entre el llenguatge poètic i musical, i en teatre clàssic
 Montserrat Josa Roca (Juneda, 1935 - Reus, 2011), gravadora i escultora catalana